Distelbarth ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Distelbarth (1928–2012), deutscher Verleger
 Friedrich Distelbarth (1768–1836), deutscher Bildhauer
 Paul Distelbarth (1879–1963), deutscher Kaufmann, Schriftsteller und Verleger
 Werner Distelbarth (1941–1994), deutscher Journalist